

Patronyme 

 Émile Signol (1809-1892), peintre français ;
 Christian Signol (1947-), écrivain français.

Toponyme 

 Le Thuit-Signol, commune française de l’Eure.